Pandzsáb lehet:
 Pandzsáb régió, dél-ázsiai térség, amelyen India és Pakisztán osztozik.
 Pandzsáb, indiai állam.
 Pandzsáb, pakisztáni tartomány.

Korábban:
 Pandzsáb (Brit India), korábbi tartomány a Brit Birodalomban.
 Punjab Hill States, közigazgatási egység Indiában a Brit Birodalom fennhatósága idején.
 Patiala és Kelet-Pandzsáb Államok Uniója, korábbi indiai állam.
 Nyugat-Pandzsáb, Pandzsábnak az a része, amely Pakisztán része lett.

Lásd még Pandzsábi (egyértelműsítő lap)